Теодота — женское имя. Известные носительницы:
 Теодота Никейская (казнена в 304 году) — святая
 Теодота Вифинская (III—IV века) — святая
 Теодота Фракийская (казнена в 318 году) — святая
 Теодота — королева лангобардов (662—671)
 Теодота (VII век) — конкубина лангобардского короля Куниперта

Примечания